Мото́рный — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Моторный, Андрей Данилович (1891—1964) — советский украинский геодезист, профессор.

Топонимы 
 Моторный (Краснодарский край)
 Моторный переулок
 Моторный переулок (Липецк)

См. также 
 Моторный вагон
 Моторный вагон модели 835
 Моторный вагон серии Х
 Моторный белок